Puerto Colombia (Atlántico), gemeente in het departement Atlántico
 Puerto Colombia (Guainía), gemeente in het departement Guainía